Regionalne nogometne lige su predstavljala 4. rang u nogometnom prvenstvu SFRJ u sezoni 1984./85. Regionalna liga Slavonije i Baranje je bila podijeljena u dvije skupine: Podravsku (Sjever) i Posavsku (Jug). Pobjednici grupa bi u narednoj sezoni igrali u Hrvatskoj republičkoj nogometnoj ligi - grupa "Istok", dok su posljednjeplasirani ispadali u Međuopćinske lige.  
Prvak je bio "Polet" iz Bosanskog Broda.

Ljestvica

Unutarnje poveznice  
 Regionalna liga Slavonije i Baranje - Sjever 1984./85.
 Hrvatska liga - Istok 1984./85. 
 Međuopćinska liga - Istok 1984./85.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Željko Kovač, "Povijest nogometa od NK Jedinstvo do HNK Đakovo Croatia 1962. – 2016.", Đakovo 2017., 
  

1984-85
1984-85 Jug
Slavonija